13-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Тунисе с 27 апреля по 19 мая 1985 года.

4 победителя получили право играть в турнире претендентов 1985 г.. Четвёртым участником стал Чернин, победивший в дополнительном матче Гаврикова.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1985 год в шахматах